Rogliano kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Rogliano, Korsika, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Rogliano, Kalabrien, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 

Robotskapade Italienförgreningar